

Особи 
 Воловець Лев Іванович (* 1936) — український поет і літературознавець

Воловець — райцентр у Закарпатській області
 Воловець — залізнична станція у райцентрі Воловець
 Воловець — річка в Українських Карпатах, у межах Міжгірського району Закарпатської області. Ліва притока Ріки (басейн Тиси)

Воловець — село в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Воловець — село в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Воловець — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства